Iōannīs Geōrgiadīs – schermidore greco
 Giōrgos Geōrgiadīs (1972-) – allenatore di calcio ed ex calciatore greco
 Giōrgos Geōrgiadīs (1987-) – calciatore greco
 Vasilīs Geōrgiadīs – regista e attore greco